

Persone
 Diana Paxson (1943) – scrittrice, compositrice e arpista statunitense
 Frederic Paxson (1877-1948) – storico statunitense
 Jim Paxson, propr. James Edward Paxson (1932-2014) – cestista statunitense
 Jim Paxson, propr. James Joseph Paxson (1957) – ex cestista e dirigente sportivo statunitense
 John Paxson (1960) – ex cestista, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 Joseph Paxson Iddings (1857-1920) – geologo statunitense

Altro
 Paxson – cittadina dell'Alaska centro-meridionale, Stati Uniti d'America